Booker Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Booker Heights (Alabama), im Jefferson County
 Booker Heights (Georgia), im Thomas County